Guiducci – cognome italiano
 Antonio Guiducci (1849-1928) – politico italiano
 Armanda Guiducci (1923-1992) – scrittrice, filosofa e critica letteraria italiana
 Carla Guiducci Bonanni (1929-2013) – bibliotecaria italiana
 Giovanni Guiducci (1916-1942) – militare e aviatore italiano
 Mario Guiducci (1583-1646) – astronomo italiano
 Pierluigi Guiducci, propr. Pier Luigi (1951) – giurista e storico italiano
 Roberto Guiducci (1923-1998) – urbanista, sociologo e ingegnere italiano
 Simone Guiducci (1962) – chitarrista e compositore italiano di musica jazz